Il singolare dello Swiss Indoors Basel 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Il detentore del titolo era Roger Federer ed è riuscito a difenderlo superando in finale Rafael Nadal per 6–3 , 5–7 , 6–3.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Stan Wawrinka (primo turno)
  Rafael Nadal (finale)
  Kevin Anderson (secondo turno)

  Richard Gasquet (semifinale)
  John Isner (secondo turno)
  Marin Čilić (quarti di finale)
  David Goffin (quarti di finale)

Qualificati

  Robin Haase (primo turno)
  Jerzy Janowicz (primo turno)

  Dušan Lajović (secondo turno)
  Adrian Mannarino (secondo turno)

Lucky Loser

  Denis Kudla (primo turno)

Wildcard 

  Marco Chiudinelli (primo turno)

  Henri Laaksonen (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

Swiss Indoors Open 2015
ATP World Tour 2015